Козеренко Володимир Сергійович (5 серпня 1947, Одеса — 12 березня 2007, Київ) — український радянський футболіст та український тренер.
 Козеренко Ольга Павлівна — український науковець.